Diou kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Diou, Indre, kommun i departementet Indre, 
 Diou, Allier, kommun i departementet Allier,

Guinea och Elfenbenskusten 

 Cavally, vattendrag,